Colle di Fuori ima više značenja:
 Colle di Fuori, Bolzano
 Colle di Fuori, Roma